

Botanica
 Avena – genere botanico
 Avena sativa – specie botanica

Geografia 

 Avena – frazione di Papasidero in provincia di Cosenza

 Avena – città della California
 Avena Township – città dell'Illinois

Persone
 Adolfo Avena – architetto italiano
 Alexandra Avena – schermitrice messicana
 Antonio Avena –  storico italiano
 Cristina D'Avena – cantante italiana
 Gino Avena – ingegnere e architetto italiano